Anto Grgić (Schlieren, 28 de novembro de 1996) é um futebolista suíço profissional, de origem croata. Atua como meio-campo central e, atualmente, defende o FC Sion, em empréstimo do VfB Stuttgart.

Ligações externas 
 Perfil de Anto Grgić  em transfermarkt
 Perfil de Anto Grgić  em soccerway
 Perfil de Anto Grgić  em thefinalball
 Perfil de Anto Grgić  em worldfootball
 Perfil de Anto Grgić  em UEFA.com

Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do FC Zürich
Futebolistas da Suíça